Horvátország
Mrzlo Polje  falu Veliko Trgovišće községben, Krapina-Zagorje megyében
Mrzlo Polje Žumberačko falu Zsumberk községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Mrzlo Polje falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
Mrzlo Polje falu Laško községben, Savinjska régióban